La Mère de nos enfants est un téléfilm français réalisé par Jean-Louis Lorenzi en 1997.

Synopsis
De retour dans la campagne toulousaine, Léa tente de reconquérir l'amour de ses enfants, qu'elle a abandonnés dix ans plus tôt.

Fiche technique
 Titre : La Mère de nos enfants
 Réalisation : Jean-Louis Lorenzi
 Scénario : Alain Layrac
 Production : Gaumont Télévision, France 2, France 3
 Genre : Drame
 Durée : 1h30 minutes
 Date de diffusion :  sur France 3

Distribution
 Sophie Broustal : Léa
 Stéphane Freiss : Stéphane
 Antoine Duléry : Romain
 Deborah Epstein : Alice
 Lola Rénier : Lili
 Antoine du Merle : Léonard
 Blandine Métayer : Guilaine
 Jean-Claude Bouillaud : Claude
 Jérémie Lippmann : Lionel
 Elsa Berger : la directrice de l'école

Lien externe
 

Téléfilm français des années 1990
Téléfilm diffusé en 1997
Téléfilm de France Télévisions
Téléfilm dramatique